Трэ́вис Гано́нг (; , Траки) — американский горнолыжник, специализирующийся в скоростных дисциплинах. Призёр и победитель этапов Кубка мира, вице-чемпион мира в скоростном спуске.

Карьера 
Трэвис Ганонг дебютировал в Кубке мира 28 ноября 2009 года в канадском Лейк Луизе. Первые старты оказались для него не слишком удачными и американец сошёл с дистанции как в супергиганте, так и в скоростном спуске. В конце того же сезона Ганонг занял в норвежском Квитфьелле 28 место в супергиганте и набрал первые кубковые очки в карьере.

В 2011 году в Гармиш-Партенкирхене участвовал в чемпионате мира, но в обоих скоростных дисциплинах занимал места за пределами пятнадцати лучших.

Ганонг вошёл в состав сборной США на Игры в Сочи, где достаточно неплохо выступив в скоростном спуске и занял пятое место. В супергиганте выступил не слишком успешно и расположился на итоговой 23-й позиции. После окончания Олимпиады Ганонг стал в Квитфьелле третьим в скоростном спуске, впервые поднявшись в тройку сильнейших.

В сезоне 2014/15 Ганонг одержал первую победу в карьере, выиграв скоростной спуск в итальянской Санта-Катерине. На домашнем для себя чемпионате мира американец достаточно неожиданно стал вице-чемпионом мира в скоростном спуске, проиграв 0,24 с швейцарцу Патрику Кюнгу.

Встречается с канадской горнолыжницей Мари-Мишель Ганьон.

Подиумы на этапах Кубка мира (6)

Ссылки 
 
 

Горнолыжники США
Горнолыжники на зимних Олимпийских играх 2014 года
Горнолыжники на зимних Олимпийских играх 2022 года